

Matematica 
 Misura di Radon – misura matematica
 Trasformata di Radon – trasformata integrale

Persone 
 Radon – maestro di palazzo d'Austrasia
Jaroslav Radoň – canoista ceco
 Johann Radon – matematico austriaco

Altro 
 Radon – elemento chimico
 Radon – comune nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia (Francia)
 MSBS Radon – arma
 Radon Labs – azienda produttrice di videogiochi tedesca